(Little Guest, SA) est une collection d'hôtels créée fin 2017 par l’entrepreneur belge Jerome Stefanski. 

L'entreprise a son siège social à Wemmel, en province du Brabant flamand. Le siège d’exploitation se situe depuis  à Bruxelles-ville.

Little Guest SA est une agence de voyage qui propose une collection d'hôtels 5 étoiles adaptés aux familles.

La collection compte aujourd’hui près de 350 hôtels à travers le monde parmi lesquels se retrouvent de prestigieux établissements tels que ceux du groupe Sani-Ikos, Four Seasons, Martinhal, Beachcomber, Lux* ou encore Dômes Resorts.

L'entreprise affiche une courbe de croissance record malgré 2 années de pandémie (CA x2,7 entre 2019 et 2021) avec 23% de clients fidèles.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Entreprise du tourisme